De vrouwen speelden van maandag 20 tot en met donderdag 23 juni het kwalificatietoernooi voor 16 plaatsen in het vrouwenhoofdtoernooi op Wimbledon. Aan het kwalificatietoernooi namen 128 vrouwen deel.

Geplaatste speelsters

Gekwalificeerde spelers

Rechtstreeks gekwalificeerd 
  Zoe Hives
  Maja Chwalińska
  Mirjam Björklund
  Nastasja Schunk
  Maddison Inglis
  Katarzyna Kawa
  Fernanda Contreras Gomez
  Louisa Chirico
  Mai Hontama
  Astra Sharma
  Jana Fett
  Jaimee Fourlis
  Yanina Wickmayer
  Christina McHale
  Catherine Harrison
  Emina Bektas

Lucky Losers 
  Coco Vandeweghe
  Lesley Pattinama-Kerkhove
  Yuan Yue

Toernooischema

Eerste qualifier

Tweede qualifier

Derde qualifier

Vierde qualifier

Vijfde qualifier

Zesde qualifier

Zevende qualifier

Achtste qualifier

Negende qualifier

Tiende qualifier

Elfde qualifier

Twaalfde qualifier

Dertiende qualifier

Veertiende qualifier

Vijftiende qualifier

Zestiende qualifier

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022